Hormigo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cecropia obtusifolia; o
 el nombre común de la planta Platymiscium dimorphandrum.